Geta puede referirse a:

 Publio Septimio Geta, emperador romano, segundo hijo de Septimio Severo.
 Geta, labios de una persona japonés.
 La abreviación del Getafe Club de Fútbol utilizada como apelativo.
 Geta municipio de Finlandia.
 Getas (singular, geton), tribu tracia que vivía junto al Danubio.
 Geta, calzado tradicional japonés.
Geta Lengua indoeuropea que hablaban los getas.